Bulqizë (district), een district in de Albanese prefectuur Dibër
Bulqizë (stad), de hoofdstad van dat district

Zie ook 
 Fushë-Bulqizë